Rhombaphalara är ett släkte av insekter. Rhombaphalara ingår i familjen rundbladloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundbladloppor
Rhombaphalara